szczotkowanie w curlingu (dyscyplina sportowa)
 szczotkowanie zębów